Rataiczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Rataiczyk (* 1960), deutscher Maler und Grafiker
 Rosemarie Rataiczyk (* 1930), deutsche Textilkünstlerin, Malerin und Grafikerin
 Werner Rataiczyk (1921–2021), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Ratajczyk
 Rataizick